Rhopalum (, от  «дубинка») — род песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Crabronini). Более 280 видов.

Распространение 
Голарктика. В Европе около 5 видов. Для СССР указывалось 13 видов.
В Палеарктике 21 вид, в России 12 видов.

Описание 
Мелкие и средних размеров стройные осы с жёлтым рисунком на брюшке. Гнездятся в земле, ловят мух и другие.

Систематика 
Более 280 видов (триба Crabronini).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Другие виды

Примечания

Литература 
 Leclercq, J. 1997. Hyménoptères Sphécides Crabroniens d'Australie, du genre Rhopalum Stephens, 1829. Notes Fauniques de Gembloux 32:1-101.
 Bohart, R.M. & Menke, A.S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. Berkeley : Univ. California Press ix 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых